Journal (aus frz., []) steht für:
 ein dem Magazin ähnliches journalistisches Produkt, siehe Journal (Magazin)
 eine Form des Tage- bzw. Notizbuchs, siehe Journal (Buch)
 ein Instrument der chronologischen Buchführung, siehe Buchführung #Journal (Grundbuch)
 im Computer-Bereich ein Leistungsmerkmal moderner Dateisysteme, siehe dazu Journaling-Dateisystem
 ein ehemaliges französisches Flächenmaß, siehe Journal (Einheit)

Journal (engl. []) steht für:
 eine regelmäßig erscheinende Publikation zu wissenschaftlichen Themen, siehe Wissenschaftliche Fachzeitschrift

Journal heißen:
 Journal (Kurzfilm), Kurzfilm von Sirah Foighel Brutmann und Eitan Efrat aus dem Jahr 2013

Siehe auch:
 Giornale
 Jornal
 Journal Peaks, Gebirge im Palmerland, Antarktika
 Journaldienst, Journal Club